Gabriel Núñez (ur. 1942) – meksykański piłkarz
 Gabriel Núñez (ur. 1994) – dominikański piłkarz pochodzenia salwadorskiego
 Gabriel Núñez – hiszpański biolog i wykładowca